B9 puede referirse a:
 Ácido fólico, o también llamado Vitamina B9.
 Subaru Tribeca, o Subaru B9 Tribeca, un automóvil todoterreno de 2005.